McDonough kan avse:

 McDonogh, Louisiana
 McDonough, Georgia – en stad (city) i Henry County, i delstaten Georgia, USA
 McDonough, New York
 McDonough County – ett county i delstaten Illinois, USA
 MacDonough, Delaware